Змагання з плавання на дистанції 200 метрів батерфляєм серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбуваються 25 і 26 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 25 липня о 10:12.

Півфінали
Півфінали розпочались 25 липня о 19:04.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 26 липня о 18:01.

Примітки 

200 метрів батерфляєм (чоловіки)